Niemcy:
 Steinweiler – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Heidenheim
 Steinweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim